Dit is een lijst van planetoïden 93301-93400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (93301) - || 2000 SE206 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93302) - || 2000 SJ206 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93303) - || 2000 SM206 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93304) - || 2000 SV206 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93305) - || 2000 SK208 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93306) - || 2000 SE209 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93307) - || 2000 SV209 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93308) - || 2000 SV211 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93309) - || 2000 SB212 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93310) - || 2000 SU212 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93311) - || 2000 SN213 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93312) - || 2000 SV215 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93313) - || 2000 SY216 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93314) - || 2000 SC217 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93315) - || 2000 SF217 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93316) - || 2000 SN217 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93317) - || 2000 SQ217 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93318) - || 2000 SQ218 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93319) - || 2000 SL219 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93320) - || 2000 SO219 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93321) - || 2000 SA220 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93322) - || 2000 SA221 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93323) - || 2000 SL221 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93324) - || 2000 SG225 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93325) - || 2000 SB226 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93326) - || 2000 SE227 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93327) - || 2000 SA229 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93328) - || 2000 SB229 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93329) - || 2000 SJ230 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93330) - || 2000 SP230 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93331) - || 2000 SF231 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93332) - || 2000 ST234 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93333) - || 2000 SA235 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93334) - || 2000 SC235 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93335) - || 2000 SK235 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93336) - || 2000 SF236 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93337) - || 2000 SK236 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93338) - || 2000 SJ237 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93339) - || 2000 SM241 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93340) - || 2000 SJ243 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93341) - || 2000 SP244 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93342) - || 2000 SR244 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93343) - || 2000 SV245 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93344) - || 2000 SY245 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93345) - || 2000 SG246 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93346) - || 2000 SO247 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93347) - || 2000 SX247 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93348) - || 2000 SP250 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93349) - || 2000 SJ251 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93350) - || 2000 SR252 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93351) - || 2000 SX252 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93352) - || 2000 SZ252 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93353) - || 2000 SF253 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93354) - || 2000 SL256 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93355) - || 2000 SK257 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93356) - || 2000 SM260 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93357) - || 2000 SP261 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93358) - || 2000 SS261 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93359) - || 2000 SA262 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93360) - || 2000 ST262 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93361) - || 2000 SY262 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93362) - || 2000 SQ263 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93363) - || 2000 SA264 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93364) - || 2000 SU265 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93365) - || 2000 SR266 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93366) - || 2000 SJ267 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93367) - || 2000 SK268 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93368) - || 2000 SO268 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93369) - || 2000 SQ268 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93370) - || 2000 SY268 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93371) - || 2000 SP269 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93372) - || 2000 SV269 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93373) - || 2000 SJ270 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93374) - || 2000 SK270 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93375) - || 2000 SY270 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93376) - || 2000 SF271 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93377) - || 2000 SO271 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93378) - || 2000 SQ271 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93379) - || 2000 SU275 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93380) - || 2000 SA276 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93381) - || 2000 SK276 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93382) - || 2000 SB277 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93383) - || 2000 SG277 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93384) - || 2000 SY277 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93385) - || 2000 SS278 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93386) - || 2000 SH279 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93387) - || 2000 SR279 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93388) - || 2000 ST279 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93389) - || 2000 SK280 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93390) - || 2000 SC281 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93391) - || 2000 SE282 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93392) - || 2000 SX284 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93393) - || 2000 SB285 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93394) - || 2000 ST285 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93395) - || 2000 SQ286 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93396) - || 2000 SG287 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93397) - || 2000 SH287 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93398) - || 2000 SL287 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93399) - || 2000 SC288 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93400) - || 2000 SW288 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten